

Patronyme 

 Pedro Américo (1843-1905), artiste peintre et député brésilien.

Pseudonyme 

 Domingo Johnny Vega Urzúa (1977-), chanteur chilien.

Prénom 
Américo est aussi un prénom dérivé de Americus.